A Fundação Fraternidade é uma entidade ligada às questões religiosas. Possui duas estações de rádio FM, com sede em Taquari e Ijuí, e 37 retransmissoras de TV no estado do Rio Grande do Sul.

Ver também 
 Fraternidade Nossa Senhora da Evangelização
 Rádio Fraternidade

Ligações externas
 Página oficial

Fundações do Brasil